Miloš Pavlović (piloto), piloto de carros sérvio;
Miloš Pavlović (futebolista), futebolista sérvio.

Ver também

Desambiguações de antropônimos